Sampierini – abitanti di San Pier d'Isonzo
Sampierini – abitanti di San Piero a Sieve
Sampierini – abitanti di Scarperia e San Piero